Mauger est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Mauger est à l'origine un ancien prénom français d'origine germanique issu de l'anthroponyme Madalgar. Il fut surtout porté dans la moitié nord de la France actuelle, notamment en Normandie. À partir du , il tombe peu à peu en désuétude et disparaît en tant que prénom avant la fin du Moyen Âge.

Le patronyme Mauger est très répandu en Normandie, surtout dans la Manche, la Seine-Maritime, l'Orne et le Calvados.

Le patronyme homophone Maugé est davantage répandu dans tout l'ouest jusqu'aux pays de Loire et en Île-de-France, ainsi que dans la région lyonnaise.

En Italie, le prénom Mauger (Malgero ou Malgerio en italien)Introduit au  par les Normands qui firent la conquête de l'Italie du Sud et de la Sicile, il est à l'origine des patronymes Maugeri (Mauger de Hauteville) avec adjonction du i génitif latin d'appartenance signifiant fils de Mauger variantes : Mauceri Malgeri ou Malgieri et Malgherini<ref> "Malgherini - Origine del Cognome" sur cognomix.it'.</ref>, localisés surtout en Calabre et Sicile et importé par les Normands.

 Saint(s) chrétien(s) 
 Mauger († vers 677 ou 687), ou Madelgaire, nom civil de Vincent de Soignies, époux de sainte Waudru de Mons et père de saint Dentelin, puis abbé d'Hautmont et de Soignies dans le Hainaut belge ; fêté le 14 juillet.

 Personnalités historiques portant ce nom 
Mauger a été porté par plusieurs personnalités d'origine normande dont :Par ordre chronologique : Mauger de Corbeil, noble normand, membre des Richardide ;
 Mauger, archevêque de Rouen au  ;
 Mauger de Hauteville, chevalier normand, fils du seigneur Tancrède de Hauteville ;
 Mauger de Troina (mort après 1098), comte italo-normand de Troina en Sicile ;
 Mauger, officier normand au service du roi Guillaume  de Sicile ; chef de la garde du palais royal à Palerme (cité vers 1160) ;
 Mauger d'Alife (mort en 1169), comte italo-normand d'Alife en Italie méridionale ;
 Mauger, seigneur italo-normand de Polla (Italie), justicier du royaume de Sicile (cité en 1187) ;
  (mort en 1212), évêque de Worcester de 1199 à 1212) ;
  (mort vers 1260), moine italien d'origine normande.

 Personnalités portant ce patronyme 
Le patronyme Mauger est porté par plusieurs personnalités :Par ordre chronologique alphabétique des prénoms : Aaron Mauger (1980 - ), joueur de rugby à XV néo-zélandais.
 Gaston Mauger, acteur français (1878 - 1954).
 Gaston Mauger, professeur à l'Alliance française, auteur de plusieurs manuels de français langue étrangère.
 Guillaume Mauger ( - 1356), évêque de Séez.
 Hippolyte Mauger (1857 - 1946 ), homme politique français.
 Jacques Mauger (1658 - ), médailleur et graveur français.
 Jacques Mauger (1959 - ), joueur de trombone français.
 Jean Mauger (1648 - 1712), médailleur et graveur français.
 Milan Mauger (1986 - ), acteur français.
 Nathan Mauger (1980 - ), joueur de rugby à XV  néo-zélandais.
 Pierre Mauger :
 Pierre Mauger (1923 - ), homme politique français de la Vendée.
 Pierre Mauger (1926 - 2002), homme politique français de l'Orne.
 Pierre Mauger (1853 - 1932), général français de la Première Guerre mondiale.
 Pierre Mauger-Violleau (1867 - 1924), homme politique français.
 Rémi Mauger (1958 - ), journaliste français.
 Robert Mauger (1891 - 1958), homme politique et résistant français.
 Samuel Mauger (1857 - 1936), homme politique australien.
 Vincent Mauger (1976 - ), sculpteur français.

 Voir aussi Mauger'' est aussi un élément de toponyme :
 Lawarde-Mauger-l'Hortoy, commune de la Somme ;
 Mesnil-Mauger, commune de Seine-Maritime ;
 Le Mesnil-Mauger, commune du Calvados ;
 Saint-Ouen-le-Mauger, commune de Seine-Maritime.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Patronyme normand